Peglio steht für:

 Peglio (Lombardei) Peglio CO, ein Ort in der Provinz Como, Italien
 Peglio (Marken) Peglio PU, ein Ort in der Provinz Pesaro und Urbino, Italien